

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gérard Berréby, (1950- ), est un éditeur et auteur français.
 Ilanith Berreby, (1974- ), est une styliste et animatrice télé franco-israélienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme